Empoderamento (budismo tibetano)
 Empoderamento (administração)
 Empoderamento feminino